Dauphine steht für:

 Dauphine (Adel), einen Adelstitel
 Renault Dauphine, PKW-Modell
 Universität Paris-Dauphine, Wirtschafts- und Handelsuniversität 
 Dauphine (Feige), eine Feigensorte

Dauphiné steht für:

 Dauphiné, Landschaft in Südostfrankreich
 Dauphiné (Skisprungschanze), Skisprungschanze in Saint-Nizier-du-Moucherotte
 Critérium du Dauphiné, Radsport-Etappenrennen in der Dauphiné

Siehe auch:
 Dauphin
 Pommes dauphine, Kartoffelgericht